

Sigle 
 Bank Negara Malaysia – banca centrale della Malaysia
 Banca Naţională a Moldovei – banca centrale della Moldavia
 Bureau de Normes de Madagascar

Codici 
 BNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bodinumu (Papua Nuova Guinea)
 bnm – codice ISO 639-3 della lingua batanga